Мурза́ев () — фамилия. Известные носители:

Мурзаев 
 Мурзаев, Булат Якубович (род. 1982) — российский мастер ушу.
 Мурзаев, Исраил (род. 1919) — полный кавалер ордена Славы.
 Мурзаев, Мелкон Калустович (1858—?) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы III созыва от Таврической губернии.
 Мурзаев, Мирлан Абдраимович (род. 1990) — киргизский футболист.
 Мурзаев, Эдуард Макарович (1908—1998) — советский физико-географ и топонимист.

Мурзаева

См. также 
 Мурзай